Deane är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Brian Deane (född 1968), engelsk fotbollsspelare
 Seamus Deane (född 1940), irländsk författare och litteraturvetare
 Sidney N. Deane (1878–1943), amerikansk klassisk filolog och arkeolog
 Silas Deane (1737–1789), amerikansk diplomat
 William Deane (född 1931), australisk generalguvernör

Se även
 Dean (efternamn)

Engelska efternamn